Mahmood Ali est un nom et un toponyme pouvant désigner:

Personnalités
 (1928-2008), animateur de radio et télévision pakistanais
 (né en 1952), homme politique indien

Toponyme

, village du Khorassan méridional

Voir aussi

Ali, Mahmood